Sterrenkind (Lagrou), een jeugdboek geschreven door Patrick Lagrou
Het sterrenkind, stripalbum uit de Thorgal-reeks
Sterrenkinderen (new age), mensen die verklaren dat ze van een andere planeet of ander sterrenstelsel afkomstig zijn